Tótem steht für:

 Tótem (Band), uruguayische Rockband
 Tótem (Film), Spielfilm von Laura Avilés

Siehe auch:
 Totem (Begriffsklärung)